Новак Джокович — победитель турнира.

Сеяные 

  Роджер Федерер (Группа)
  Новак Джокович (Титул)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Николай Давыденко ''(Финал)

<ol start="6">
  Энди Роддик (Группа, отказ)
  Жо-Вильфрид Тсонга ''(Группа)
  Хуан Мартин дель Потро ''(Группа)
  Жиль Симон (Полуфинал)

 Запасные 

  Радек Штепанек (Группа, замена Роддику) Сетка 

 Финальные раунды 

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Красная группа

Золотая группа 

Примечание: При равенстве выигранных и сыгранных матчей у двух игроков главным критерием отбора является результат личных встреч.

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Tennis Masters Cup 2008